Matija Stegnar (ur. 23 lutego 1978) – słoweński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 96. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1996 Asiago (ITA) – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1996/1997: 96

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1996/1997: 52

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978